Новая Николаевка () — село в Изюмском районе Харьковской области Украины. До 19 июля 2020 года входило в состав Барвенковского района.

Код КОАТУУ — 6320485001. Население по переписи 2001 г. составляет 760 (356/404 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Новая Николаевка находится на правом берегу реки Бритай, русло которой частично используется для канала Днепр-Донбасс, на востоке 2 озера, на противоположном берегу находится село Старая Семеновка, на западе в 2-х км находится село Мечебилово.

Рядом проходит автомобильная дорога .

История 
 1927 год — официальная дата основания села, хотя есть карта от 1875 года на которой есть село Ново-Николаевка .

Экономика 
 В селе есть несколько молочно-товарных ферм.

Культура 
 Школа

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов и памятный знак воинам-землякам . Похоронено 56 воинов.
 Орнитологический заказник местного значения «Бритай» (). Площадь 158,0 га. Водно-болотные угодия на правобережной заливной террасе реки Бритай отличается значительным авифаунистическим разнообразием. В заказнике представлены гидрофильный, луговой и степной орнитокомплексы с цепочкой редких видов, занесённых в Европейский Красный список, Красную книгу Украины, Красного списка Харьковской области. Территория заказника является важным местом остановки для отдыха и кормёшки во время миграций птиц водно-болотного комплекса (гуси, лебеди, утки, аисты, пастушковые, цапли, мартыны, крячки, кулики) в степной зоне Харьковщины.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Барвенковского района